Muizenberg (Breda), een verhoging in het landschap en  een wijk in Breda
Muizenberg (Limburg), een gangenstelsel en weg ten zuiden van Maastricht
Muizenberg (natuurgebied), een meer en natuurgebied in Curaçao
Muizenberg (Willemstad), een wijk in Willemstad (Curaçao)
Muizenberg (Zuid-Afrika), een plaatsje nabij Kaapstad
De Muizenberg, een sporthal in Didam